Phaneromycetaceae är en familj av svampar. Phaneromycetaceae ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaneromycetaceae